Vysoká est un toponyme qui peut désigner :

Vysoká, une commune du district de Banská Štiavnica ;
 Vysoká, une commune du district de Sabinov ;
 Vysoká, une montagne des Hautes Tatras ;
 Vysoká nad Kysucou, une commune du district de Čadca, dans la région de Žilina.

Vysoká, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Vysoká, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Vysoká, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vysoká, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Vysoká Lhota, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Vysoká Libyně, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Vysoká nad Labem, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Vysoká Pec, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Vysoká Pec, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vysoká Srbská, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Vysoká u Příbramě, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie